Вильгельмштрассе () — название многочисленных улиц в Германии, названных преимущественно в честь кайзера Вильгельма I:
 Вильгельмштрассе (Берлин) — улица в центре Берлина (район Митте); в 1871—1945 годах «Вильгельмштрассе» — метафора для располагавшегося на этой улице правительства Германской империи;
 Дело Вильгельмштрассе — процесс в рамках Нюрнбергского процесса по обвинению высокопоставленных чиновников германского министерства иностранных дел и других министерств;
 Вильгельмштрассе (Шпандау) — улица в берлинском районе Шпандау;
 Вильгельмштрассе (Висбаден) — центральная улица в Висбадене.